Il giardiniere – album di Niccolò Fabi
 Il giardiniere – singolo di Niccolò Fabi
 Il giardiniere – quadro di Vincent van Gogh